Scutellonema är ett släkte av rundmaskar. Scutellonema ingår i familjen Hoplolaimidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Scutellonema